Містер Всесвіт () — міжнародне змагання з культуризму, що проводиться щорічно у Великій Британії під егідою Національної асоціації бодібілдерів (). Є одним з конкурсів чемпіонатів Universe Championships.

Історія 

Уперше змагання «Містер Всесвіт» були організовані 1948 року Девідом Джонсоном, редактором журналом «Сила та здоров'я» (). Титул «Містер Всесвіт» тоді завоював , двократний переможець змагань «Містер Америка». У 1949 році змагання не проводилися.

У 1950 році була утворена NABBA, з тих пір змагання проводяться щорічно. Спочатку змагання проводилися серед любителів, з 1952 року — серед любителів і професіоналів.

Переможці

Див. також 
 Містер Олімпія

Примітки 

Спортивні змагання